Currie kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Currie (regionhuvudort), Tasmanien, King Island,

Storbritannien 

 Currie (ort i Storbritannien), Skottland, Edinburgh,

USA 

 Currie, Minnesota, ort, Murray County,

Se även 
 Mount Currie – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar